Сале може да се отнася за:

 Сале (), град в Мароко.
 Сале, префектура в Мароко.
 Сале (), градче в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Алесандрия.
 Сале (), село в Италия, административен регион Абруцо, провинция Пескара.